Kvalifikationen til Codan Ligaen 2000-01 var en turnering, hvor tre hold spillede om to ledige pladser i Codan Ligaen 2000-01. Turneringen blev spillet i perioden 22. februar - 21. marts 2000, og den havde deltagelse af de to hold fra Codan Ligaen 1999-2000, der ikke kvalificerede sig til DM-kvartfinalerne, Herlev IK og Gladsaxe SF, samt det bedste oprykningsberettigede hold fra 1. division i ishockey 1999-2000, IC Gentofte.

Resultatet blev, at Herlev IK og Gladsaxe SF sikrede sig endnu en sæson i ligaen. Tre uger ingen starten på Codan Ligaen 2000-01 valgte eliteudvalget i Gladsaxe Skøjteløber-Forening imidlertid at trække holdet ud af ligaen.

Resultater 

De tre hold spillede en firedobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 8 kampe til hvert hold. Den sidste kamp mellem IC Gentofte og Herlev IK blev imidlertid ikke spillet.

Kilder / eksterne henvisninger 
 PassionHockey - Championnat du Danemark 1999/2000

Noter 

Ishockey i 2000
Superisligaen